

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Monu“ beginnt.

Monu 



 Monu, Nick (* 1965), nigerianischer Dramatiker, Schauspieler und Regisseur

Monul 
 Monulphus († 599), Bischof von Tongeren-Maastricht

Monun 
 Monunios, König der Dardaner